Rezultati Prvenstva Avstralije 1958 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Angela Mortimer je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Angela Mortimer (prvakinja)
  Lorraine Coghlan (finale)
  Mary Carter (polfinale)
  Mary Hawton (četrtfinale)
  Daphne Fancutt (prvi krog)
  Maureen McCalman (drugi krog)
  Thelma Long (drugi krog)
  Fay Muller (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1958